Faragó Ödön (1869–1935) iparművész
 Faragó Ödön (1876–1958) színész